Бетеря:

 Бетеря — деревня в Баймакском районе Башкортостана.
 Бетеря — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Бурзянский район.